Петуховский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Петуховский сельсовет — в Ключевском районе Алтайского края.
 Петуховский сельсовет — в Петуховском районе Курганской области.